Влади́мир Петро́вич Смирно́в:
 Смирнов, Владимир Петрович (1875—1934) — российский предприниматель, совладелец водочной компании «П. А. Смирнов», основатель марки «Smirnoff».
 Смирнов, Владимир Петрович (1884—1961) — советский геолог.
 Смирнов, Владимир Петрович (псевдоним: Скиф; род. 1945) — российский поэт, пародист, писатель.